Адам Армстронг: Армстронг, Адам (род. 1997) — английский футболист.
 Армстронг, Адам Васильевич (1762—1818) — начальник олонецких и петербургских заводов, внёс вклад в усовершенствование горного искусства в России.